Alamgir ist der Name zweier Herrscher des indischen Mogulreiches:

 Alamgir I., besser bekannt unter seinem eigentlichen Namen Aurangzeb, Großmogul von 1658 bis 1707
 Alamgir II., Großmogul von 1754 bis 1759